La competizione della sbarra di Ginnastica artistica dei Giochi della XIV Olimpiade si è svolta al Earls Court Exhibition Centre di Londra i giorni 12 e 13 agosto 1948.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sbarra